Jesus Christ Superstar est un album d'Andrew Lloyd Webber et Tim Rice, sur lequel est basé l'opéra rock de 1971 du même nom. Initialement incapables d'obtenir un soutien pour une production scénique, les compositeurs l'ont sorti sous forme d'album, dont le succès a conduit à des productions scéniques. L'album est une dramatisation musicale de la dernière semaine de la vie de Jésus-Christ, commençant par son entrée à Jérusalem et se terminant par sa Crucifixion. Il a été initialement interdit par la BBC au motif qu'il était "sacrilège". En 1983, l'album s'est vendu à plus de sept millions d'exemplaires dans le monde.      

Cet article a été traduit du Wikipédia anglophone consacré à l'album Jesus Christ Superstar.

Composition 
L'histoire de l'album est basée en grande partie sur les évangiles synoptiques et la vie du Christ de Fulton J. Sheen, qui compare et calibre les quatre évangiles. Cependant, l'accent est davantage mis sur les relations interpersonnelles des personnages principaux, en particulier Jésus, Judas et Marie-Madeleine, relations qui ne sont pas décrites en profondeur dans les Évangiles.

Le parolier Tim Rice a déclaré qu'il s'était inspiré de la chanson de Bob Dylan With God on Our Side.

Herod's Song est une réécriture lyrique de Try It and See, précédemment écrite par Lloyd Webber et Rice comme une proposition d'entrée britannique au Concours Eurovision de la chanson de 1969 qui sera chantée par Lulu, puis enregistrée et publiée en single par Rita Pavone. Les scénaristes l'avaient également inclus (sous le nom de These Saladin Days) dans une émission avortée intitulée Come Back Richard Your Country Needs You.

La mélodie de I Don't Know How To Love Him est également antérieure à Jesus Christ Superstar ; elle a été réécrite à partir d'une collaboration entre Andrew Lloyd Webber et Tim Rice de 1968 intitulée Kansas Morning.

Enregistrement 
Pour l'enregistrement, Lloyd Webber et Rice ont réuni du personnel à la fois du théâtre musical. Le chanteur et acteur Murray Head venait de quitter la production du West End de Hair, et de la scène rock britannique car le chanteur Ian Gillan venait juste de se joindre au groupe rock Deep Purple. Bon nombre des principaux musiciens – les guitaristes Neil Hubbard et Henry McCullough, le bassiste Alan Spenner et le batteur Bruce Rowland – venaient du groupe de soutien de Joe Cocker, The Grease Band. Le saxophoniste Chris Mercer avait également joué avec Hubbard avec le groupe Juicy Lucy. La chanteuse américaine Yvonne Elliman, qui joue le rôle de Marie Madeleine, serait la seule de toute l'équipe à figurer autant sur la présente version opéra rock que sur les deux autres disques à venir de Jesus Christ Superstar, à savoir la production Broadway de 1971 et la bande sonore du film de Norman Jewison de 1973 avec l'acteur Ted Neeley.

Réception 
Le premier morceau de l'album qui est sorti était la chanson titre, en tant que single en novembre 1969 accompagné de l'instrumental John Nineteen Forty-One (voir Jean 19:41). L'album complet a suivi presque un an plus tard.

L'album a dominé le palmarès américain Billboard Top LP en février et mai 1971 et s'est classé numéro un dans le palmarès de fin d'année devant le succès massif de Carole King, Tapestry. Il a également servi de rampe de lancement pour de nombreuses productions scéniques à Broadway et dans le West End. Le numéro original du coffret de 1970 de cet ensemble de deux disques a été emballé aux États-Unis avec une boîte extérieure en carton brun mince spéciale (The Brown Album) qui contenait les deux disques vinyle et un livret de 28 pages.

Titres 

Toutes les chansons sont écrites par Tim Rice et composées par Andrew Lloyd Webber.

Face 1 

 Overture – 3:59
 Heaven on Their Minds – 4:23
 What's the Buzz / Strange Thing Mystifying – 4:13
 Everything's Alright – 5:15
 This Jesus Must Die – 3:36

Face 2 

 Hosanna – 2:07
 Simon Zealotes / Poor Jerusalem – 4:49
 Pilate's Dream – 1:28
 The Temple – 4:43
 Everything's Alright (Reprise) – 0:34
 I Don't Know How to Love Him – 3:36
 Damned for All Time / Blood Money – 5:11

Face 3 

 The Last Supper – 7:10
 Gethsemane (I Only Want to Say) – 5:33
 The Arrest – 3:24
 Peter's Denial – 1:27
 Pilate and Christ / Hosanna (Reprise) – 2:46
 Herod's Song (Try It and See) – 3:02

Face 4 

 Judas' Death – 4:17
 Trial Before Pilate (Including the Thirty-Nine Lashes) – 5:13
 Superstar – 4:16
 The Crucifixion – 4:04
 John Nineteen: Forty-One – 2:10

Interprètes principaux 
 Ian Gillan : Jésus
 Murray Head : Judas Iscariote
 Yvonne Elliman : Marie Madeleine
 Barry Dennen : Ponce Pilate
 Victor Brox : Caïphe

Personnages secondaires 
 Brian Keith : Anne
 Paul Davis : Pierre
 John Gustafson : Simon le Zélote
 Mike d'Abo : Hérode

Autres membres 
 Annette Brox - Femme près du feu
 Paul Raven – Prêtre
 P. P. Arnold, Tony Ashton, Tim Rice, Peter Barnfeather, Madeline Bell, Brian Bennett, Lesley Duncan, Kay Garner, Barbara Kay, Neil Lancaster, Alan M. O'Duffy, Terry Saunders - Chœurs
 Chœur dirigé par Geoffrey Mitchell
 Chœur d'enfants dirigé par Alan Doggett sur "Overture"
 The Trinidad Singers, sous la direction d'Horace James, sur "Superstar"

Principaux musiciens 
 Neil Hubbard – guitare électrique
 Henry McCullough – guitare électrique et acoustique
 Alan Spenner – basse
 Chris Mercer – sax ténor
 J. Peter Robinson – piano, piano électrique, orgue, orgue positif
 Bruce Rowland – batterie

Autres musiciens 
 Norman Cave, Karl Jenkins – piano
 Mick Weaver – piano, orgue
 Andrew Lloyd Webber – piano, orgue, synthétiseur Moog
 Mike Vickers – Synthétiseur Moog
 Alan Doggett – chef d'orchestre principal, synthétiseur Moog
 Cordes du City of London Ensemble
 Clive Hicks, Chris Spedding, Louis Stewart, Steve Vaughan – guitare
 Jeff Clyne, Peter Morgan, Alan Weighall – basse
 Harold Beckett, Les Condon, Ian Hamer, Kenny Wheeler – trompette
 Anthony Brooke, Joseph Castaldini – basson
 Andrew McGavin, Douglas Moore, James Brown, Jim Buck Sr., Jim Buck Jr., John Burdon – cors
 Keith Christie, Frank Jones, Anthony Moore – trombone
 Ian Herbert – clarinette
 Chris Taylor, Brian Warren – flûte
 Bill LeSage, John Marshall – batterie

Certifications

Notes et références 

Album certifié disque d'or au Canada
Album certifié disque d'or au Royaume-Uni
Album certifié disque d'or aux États-Unis
Album musical sorti en 1970
Album numéro un au Billboard 200
Album numéro un au Canada
Album publié par Decca Records
Album publié par Music Corporation of America
Double album
Jésus-Christ dans la musique
Opéra-rock